Явор може да се отнася за:
 Явор (Acer), род дървета;
 Явор, мъжко име;
 Явор, град в Полша;
 Явор, село в Централна България;
 Явор, село в Община Нови пазар, Рашки окръг, Сърбия;
 Явор, планина в Югозападна Сърбия;
 Явор, планина в Босна и Херцеговина.

Вижте също 
 Яворов (пояснение)
 Яворово